Castrelos puede hacer referencia a:

Toponimia 
Castrelos (La Coruña), lugar de la parroquia de Leira, municipio de Órdenes, provincia de La Coruña,  España;
 Castrelos (Pontevedra), parroquia del municipio de Vigo, provincia de Pontevedra, España;
 Castrelos (Zamora), localidad del municipio de Hermisende, provincia de Zamora, España;
 Castrelos (Portugal), freguesia del municipio de Braganza, Portugal.

Otros 
Iglesia de Santa María de Castrelos, edificio religioso del s. XIII.
Puente de Castrelos,  puente medieval en la parroquia de Castrelos.
Parque de Castrelos, gran parque de Vigo.
Pazo de Castrelos, sede del Museo Municipal Quiñones de León
Castrelos (revista), revista del Museo Municipal Quiñones de León.
Edicións Castrelos, editorial fundada en 1964 y con sede en Vigo, la Editorial Galaxia la adquiere en 1979.